championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine (du  au  à Berne)
  championnats d'Europe de gymnastique artistique masculine (du 25 au  à Berne)